«Постарайся остаться живым» — советский военный художественный фильм Геннадия Иванова по повести Александра Беляева «Приказано сохранить».

Сюжет 
Прибалтика, 1944 год. Прибалтийские партизаны решают взорвать мост, по которому немцы подвозят боеприпасы, продовольствие и технику.

В то же время советское командование готовит стратегическое наступление войск, в котором мост должен сыграть важнейшую роль.

Гвардии лейтенанту Фомичёву (Евгений Меньшов) и его группе разведчиков необходимо выполнить сложную и очень важную задачу, поставленную генералом Архиповым (Пётр Глебов): захватить, а главное удержать железнодорожный мост до прихода главных сил Красной армии.

Группу Фомичёва забрасывают с самолёта в тыл немцам, где необходимо выполнить задание. Самолёт не долетает до места, его атакует немецкий самолёт. Группа приземляется в 20 км от моста, и каждый разведчик самостоятельно добирается до места по карте. Командование не знает, что произошло. И всё же группа сообщает, что всё в порядке.

Задание дано весьма сложное: немцы очень хорошо охраняют этот объект, ко всему прочему он заминирован, что даёт немцам возможность взорвать его при первой же опасности.

В фильме показано, как советские разведчики выполнили данное задание, смогли захватить, разминировать и удержать мост до прихода основных сил Красной армии и как прибалтийские партизаны помогали советским разведчикам освобождать их землю от немецких захватчиков.

В ролях 
 Евгений Меньшов — Фомичёв
 Илона Бальсите — Алдона
 Здислав Стомма — дядя Алдоны
 Пётр Глебов — генерал Архипов
 Юрий Горобец — генерал Мельников
 Анатолий Скорякин — Борисов
 Виктор Жиганов — Синицын
 Сергей Волкош — Базелевич
 Юрий Михеенков — Дзюба
 Игорь Тарадайкин — Еремеев
 Аршак Оганян — Ашот Саркисян
 Арунас Сабонайтис — Валдис Пармялис
 Юрий Маляров — Галиев
 Виктор Владиславлев — Корольков
 Владимир Аникин — Пахомов
 Дмитрий Гурко-Антонов — Шариков
 Стасис Пятронайтис — Буконтас
 Альгирдас Паулавичюс — Карчаускас
 Роландас Буткявичюс — Юргис
 Ромуалдас Урвинис — Альбертас
 Андрис Лиелайс — Леонас
 Артём Карапетян — озвучивание, читает закадровый перевод

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Геннадий Иванов
 Сценарий: Александр Павлович Беляев
 Оператор: Александр Рыбин, Михаил Роговой
 Композитор: Леонид Афанасьев

См. также 
 Широкоформатная киносистема НИКФИ — см. Раздел «Разновидности шестиканальной фонограммы»

Примечания 

Фильмы СССР 1986 года
Фильмы киностудии имени М. Горького
Экранизации повестей
Фильмы о Великой Отечественной войне
Фильмы на русском языке